El topónimo Anseán puede hacer referencia a:

 Ansean, parroquia civil española del municipio de Lalín, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Anseán, lugar de la dicha parroquia.
 Anseán (La Coruña), aldea española de la parroquia de Bujantes, del municipio de Dumbría, provincia de La Coruña, Galicia.
 Anseán (Lugo), parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.